

Música
 Boogie, técnica musical ou ritmo.
 boogie-woogie, uma técnica de piano.
 Boogie (gênero), gênero pós-disco da década de 1980
 Boogie rock, um gênero de rock que atingiu o auge de sua popularidade na década de 1970

Álbuns 
 Boogie (álbum), uma compilação de The Jackson 5

Canções
 "Boogie" (canção de Mandy Rain)
 "Boogie Oogie Oogie", uma canção da banda norte-americana A Taste of Honey

Televisão 
 Boogie Oogie, uma telenovela da Rede Globo ambientada na década de 1970

Vídeo Games
 Boogie (video game), um vídeo game para o Wii, DS e PlayStation 2